На́рва:

 Нарва — город в Эстонии.
 Нарва — железнодорожная станция в Нарве.
 Нарва — федеральная автодорога в России.
 Оперативная группа «Нарва» — оперативная группа немецко-фашистских войск; входила в состав группы армий «Север».
 Нарва — исторический приход Евангелическо-лютеранской Церкви Ингрии центр которого — кирха Святого Михаила, находился в Нарве.
 Нарва — село в Приморском крае.
 Нарва — село в Манском районе Красноярского края.

Персоналии 
 Нарва, Май (род. 1999) — эстонская шахматистка, международный мастер среди женщин (2014).
 Нарва, Регина (род. 1970) — эстонская шахматистка, чемпионка Эстонии по шахматам, мастер ФИДЕ среди женщин.
 Нарва, Трийн (род. 1994) — эстонская шахматистка.

Водные объекты 
 Нарва — река на границе России и Эстонии.
 Нарва — река в Гродненской области (Белоруссия), приток Немана.
 Нарва — река на юге Приморского края.
 Нарва — бухта Японского моря.
 Нарва — река в Лоухском районе Карелии.

Корабли 
 Нарва — линейный корабль (1714—1715)
 Нарва — линейный корабль 1725 года постройки.
 Нарва — линейный корабль 1729 года постройки.

См. также 
 Нижняя Нарва — посёлок в Приморском крае.
 Нарвский залив — часть Финского залива Балтийского моря.
 Нарвская республика — гипотетическое государство в Европе.
 «Нарва-Транс» — эстонский футбольный клуб из города Нарва.
 «Нарва ПСК» — эстонский хоккейный клуб из города Нарва.